Carrer de Sant Pau de Barcelona, batejat així per l'església de Sant Pau del Camp 
 Carrer Sant Pau (Figueres) 
 Carrer Sant Pau (Vilassar de Mar)
 Pla de Palau i carrer de Sant Pau, a Tarragona